Леннарт Юнгквист (, 5 сентября 1931 — 1991) — шведский шахматист, мастер.

Неоднократный участник чемпионатов Швеции.

В составе сборной Швеции участник шахматной олимпиады 1956 г., предварительных соревнований командного первенства Европы и ряда международных командных матчей.

В 1961 г. представлял Швецию в зональном турнире претендентского цикла 1961—1962.

Участник ряда международных турниров.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Л. Юнгквиста в базе Chessgames
 Личная карточка Л. Юнгквиста на сайте 365Chess
 Личная карточка Л. Юнгквиста на сайте 365Chess (другая)

Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад